La violenza è il mio forte! (Shamus) – film del 1973
 Shamus – videogioco del 1982
 Shamus – premio letterario statunitense